Maxine est un prénom féminin d'origine latine, porté entre autres par :  
 Maxine Audley née en 1923 et morte en 1992.
 Maxine Bahns née en 1971.
 Maxine Brown née en 1939.
 
 Maxine Hong Kingston née en 1940.
 Maxine Jones née en 1962.
 Maxine Kumin née en 1925 et morte en 2014.
 Maxine McClean née en 19??.
 Maxine Peake née en 1974.
 Maxine Sullivan née en 1911 et morte en 1987.
 Maxine Trottier née en 1950.
 Maxine Waters née en 1938.

Voir aussi 
 (3977) Maxine un astéroïde.